La Liste de Schindler roman historique (publié en 1982) de Thomas Keneally portant sur la vie d'Oskar Schindler (1908-1974);
 La Liste de Schindler, film de Steven Spielberg (sorti en 1993), tiré du précédent ;
 La Liste de Schindler, bande originale du film de Steven Spielberg.